Niemcy:
 Ammer – górny bieg rzeki Amper
 Ammer – rzeka, dopływ Neckar
 Ammersee – jezioro oraz obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria

Osoby:
 Andreas Ammer – niemiecki autor
 Herbert Ammer – niemiecki piłkarz
 Thomas Ammer – niemiecki historyk